Dehelly est un patronyme porté notamment par :

 Charles Dehelly (né en 1950), directeur général adjoint d’Atos ;
 Émile Dehelly (1871-1969), acteur français ;
 Jean Dehelly (1896-1964), acteur français, fils du précédent ;
 Paula Dehelly (1917-2008), comédienne française ;
 Suzanne Dehelly (1896-1968), actrice et chanteuse française.

Homonymie de patronyme